Robert Cimetta (né le  à Toronto) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Choix de  des Bruins de Boston lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 1988, il devient professionnel en 1989. Il joue un peu plus d'une centaine de parties dans la LNH avec les Bruins et les Maple Leafs de Toronto.

En 1994-95, il signe avec le Adler Mannheim avec lesquels il évolue jusqu'à la fin de sa carrière en 2000 à l'exception de 8 parties avec le BSC Preussen en 1996-97.

Lors des attentats du 11 septembre 2001, Robert Cimetta est présent au  de la tour Sud du World Trade Center et parvient à sortir avant que la tour ne s'effondre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1985-1986 ||Flyers de Don Mills ||MTHL ||50 ||32 ||48 ||80 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1986-1987 ||Marlboros de Toronto ||LHO ||66 ||21 ||35 ||56 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 ||Marlboros de Toronto ||LHO ||64 ||34 ||42 ||76 ||90 ||4 ||2 ||2 ||4 ||7
|- 
|1988-1989 ||Marlboros de Toronto ||LHO ||50 ||55 ||47 ||102 ||89 ||6 ||3 ||3 ||6 ||0
|-
|1988-1989 ||Bruins de Boston ||LNH ||7 ||2 ||0 ||2 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||15
|- 
|1989-1990 ||Mariners du Maine ||LAH ||9 ||3 ||2 ||5 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 ||Bruins de Boston ||LNH ||47 ||8 ||9 ||17 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1990-1991 ||Saints de Newmarket ||LAH ||29 ||16 ||18 ||34 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||25 ||2 ||4 ||6 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||19 ||4 ||13 ||17 ||23 ||10 ||3 ||7 ||10 ||24
|-
|1991-1992 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||24 ||4 ||3 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 ||Maple Leafs de Saint-Jean ||LAH ||76 ||28 ||57 ||85 ||125 ||9 ||2 ||10 ||12 ||32
|-
|1993-1994 ||Ice d'Indianapolis ||LIH ||79 ||26 ||54 ||80 ||178 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 ||Adler Mannheim ||DEL ||39 ||29 ||35 ||64 ||126 ||9 ||6 ||7 ||13 ||62
|-
|1995-1996 ||Adler Mannheim ||DEL ||50 ||22 ||41 ||63 ||76 ||1 ||0 ||1 ||1 ||25
|- 
|1996-1997 ||BSC Preussen ||DEL ||8 ||4 ||5 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997||Adler Mannheim ||DEL ||36 ||17 ||21 ||38 ||36 ||9 ||13 ||2 ||15 ||14
|-
|1997-1998 ||Adler Mannheim ||LEH ||4 ||1 ||3 ||4 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 ||Adler Mannheim ||DEL ||46 ||14 ||23 ||37 ||100 ||6 ||2 ||3 ||5 ||18
|-
|1998-1999 ||Adler Mannheim ||DEL ||34 ||11 ||13 ||24 ||94 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 ||Adler Mannheim ||DEL ||49 ||6 ||16 ||22 ||123 ||3 ||0 ||0 ||0 ||10

| 103 || 16 || 16 || 32 || 66 || 1 || 0 || 0 || 0 || 15

Internationales 

|1989 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 7 || 4 || 11 || 4 ||align="left"|'''

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Marlboros de Toronto
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Mariners du Maine (1987-1992)
Joueur des Saints de Newmarket
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du BSC Preussen
Attaquant de hockey sur glace
Survivant des attentats du 11 septembre 2001
Naissance en février 1970
Naissance à Toronto